Пранбури (ампхое) — ампхое провинции Прачуапкхирикхан.
 Пранбури (лесной парк) — лесной парк в устье реки Пранбури.
 Пранбури (река) — река в Таиланде.